Населені пункти в Чехії:

 Красни Лес (Карлові Вари)
 Красни Лес (Ліберец)